Redoutable (franz.: furchterregend) ist der Name mehrerer Schiffsklassen der französischen Marine:

Redoutable-Klasse (1928) war eine U-Boot-Klasse im Zweiten Weltkrieg. Die Boote waren zwischen 1931 und 1952 im Dienst.
Redoutable-Klasse (1967) war eine strategische Atom-U-Boot-Klasse. Die Boote waren zwischen 1971 und 2006 im Dienst.